Конрад де ла Фуенте — американський футболіст
 Луїс де ла Фуенте — іспанський футболіст
 Луїс де ла Фуенте і Ойос — мексиканський футболіст
 Рамон де ла Фуенте Леаль — іспанський футболіст
 Рафаель Де Ла Фуенте — венесуельський актор і співак
 Серхіо Гарсія де ла Фуенте — іспанський футболіст
 Франсіско Хосе Мерло де ла Фуенте — іспанський колоніальний чиновник, в. о. президента Королівської авдієнції Боготи
 Хуан де ла Фуенте — аргентинський яхтсмен